Une grange (ou hangar agricole) est un bâtiment attenant à la ferme, destiné à entreposer le foin, la paille et le matériel agricole.
 Une Grange monastique désigne un domaine agricole avec ses bâtiments, rattaché à un établissement monastique et dont la mise en valeur était confiée à des moines ou à des convers.

Patronymes 
Adenike Grange, médecin et femme politique nigériane ;
Dominique Grange (1940-), chanteuse française ;
Henri Grange (1934-), joueur de basket-ball français ;
Jean-Baptiste Grange (1984-), skieur alpin français ;
Nabilla Grange Benattia (1992-), mannequin franco-suisse ;
Red Grange (1903-1991), joueur de football américain ;
Robert Grange (1901-1979, artiste peintre français.

Toponymes 

Grange, une ville de l'Iowa.
La Grange, une ville de l'Illinois.

La Grange-aux-Bois, un quartier de Metz.
Mont de Grange, une montagne de Haute-Savoie.

Grange, un village du comté de Sligo en Irlande.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme